La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Jacques Guy devient entraîneur du club et Jacques Fouroux quitte le club jugé trop petit par ses dirigeants.

Les matchs de la saison 
Invaincu à domicile, Auch termine 2 de sa poule avec 31 points soit 8 victoires, 1 nul et 5 défaites et se qualifie pour les seizièmes de finale tout en sortant deux fois vainqueur du derby face à son voisin Condom, envoyant ces derniers en deuxième division.

L’arrière et buteur Henri Poudensan est la vedette de l’équipe lui permettant de remporter de nombreux matchs.

À domicile 
 Auch-Bayonne 9-3
 Auch-Brive 12-11
 Auch-Lannemezan 10-5
 Auch-Limoges 6-3
 Auch-Vichy 6-3
 Auch-Condom 9-0
 Auch-Romans 11-3

À l’extérieur 
 Bayonne-Auch 6-0
 Brive-Auch 34-6
 Lannemezan-Auch 8-3
 Limoges-Auch 6-5
 Vichy-Auch 6-6
 Condom-Auch 3-6
 Romans-Auch 6-3

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale. 

Le FC Lourdes, vainqueur du challenge Yves du Manoir, est éliminé dès les seizièmes de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine 5 de son groupe de Challenge avec 10 points derrière Narbonne, Tarbes, Brive et le Racing CF avec 2 victoires et 4 défaites.

À domicile 
 Auch-Montferrand 26-6 : devant un public restreint, Auch assure le spectacle en inscrivant 4 essais.

À l’extérieur

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Béziers (18 points) contre Agen (14), Lourdes (18) contre Pau (13), Mont-de-Marsan (17) contre Toulon (15) et Narbonne (17) contre Tarbes (16).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan
 Ailiers : Monnier, Ducastaing
 Centres : Serge Marsolan, Valès
 Ouvreur : Elorza
 Demi de mêlée : Da Silva
 Troisièmes lignes centre : Pierre Ramouneda, Salam
 Troisièmes lignes ailes : Caujolle, Pierre Verdier
 Deuxièmes lignes : Jean Le Droff, Gras
 Talonneur : Antranik Torossian
 Piliers : Aurensan, Fouga

Bibliographie

Notes et références 

1965-1966
Rugby à XV en 1965
Rugby à XV en 1966